Joe Brown peut désigner :
 Joe E. Brown (1892–1973) comédien américain ;
 Joe B. Brown (1908-1968), juge américain ;
 Joe Brown (1926-1997), boxeur américain ;
 Joe Brown (1930-2020), alpiniste anglais ;
 Joe Brown (1941-), chanteur britannique.